Een verkeersweg:
 N431 (Frankrijk)
 N431 (Nederland), zie Provinciale weg 431
 N-431 (Spanje)
 N431 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing